Koziołki – wieś w woj. łódzkim
 Koziołki – szczyt w Górach Sowich
 Koziołki na poznańskim ratuszu
 Koziołki – gra liczbowa
Koziołki – część wsi Rundy na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.